Dame Marie est une appellation de Marie, mère de Jésus.
 Dame-Marie est une localité d’Haïti.